Kayak steht für:
 Kayak, niederländische Art-Rock-Band
 Kayak (Unternehmen), US-amerikanisches Reiseportal
 Kayak Bay, Bucht der Brabant-Insel in der Antarktis
 Kayak Island, Insel im Golf von Alaska
 AS-20 Kayak, NATO-Codename einer russischen Luft-Boden-Rakete, siehe SS-N-25 Switchblade

Siehe auch:
 Kajak, Kanutyp